

Marine 
Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Furieux ou de Furieuse, parmi lesquels :
 le , un navire de ligne de troisième rang portant  lancé en 1671 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang lancé en 1684 ;
 la , une frégate de cinquième rang lancée en 1795 ;
 le , un cuirassé garde-côtes de la classe Tonnerre lancé en 1883.

Titre d'œuvre 
 Les Furieux (Fango bollente) de Vittorio Salerno sorti en 1975.

Voir aussi